Abbiegen bezeichnet die folgenden Tätigkeiten:
 im Straßenverkehr die Fahrtrichtungsänderung an Kreuzungen und Einmündungen, siehe Abbiegen (Straßenverkehr)
 die Formveränderung eines ebenen oder geradlinigen Werkstücks, siehe Biegen

Siehe auch: